Počet obyvatel Islandu v polovině roku 2015 činil odhadem 330 610 lidí.

93 % obyvatel Islandu jsou Islanďané. Většina Islanďanů jsou potomci norských osadníků a keltů z Irska a Skotska, které sem byli dovezeni jako otroci v době osídlení. Moderní analýzy DNA naznačují, že asi 66 procent mužské populace v době osídlování měla nordický původ, zatímco ženská populace byla z šedesáti procent keltská. Dnešní islandská populace je pozoruhodně homogenní. Podle statistik islandské vlády žije 99 % populace v městských oblastech (místa, která mají více než 200 obyvatel) a 60 % žije v oblasti hlavního města. Ze severogermánských jazyků má islandština nejblíže ke staré severštině a zůstala relativně nezměněná od dvanáctého století.

Všichni žijící Islanďané, stejně jako všichni cizinci s trvalým pobytem, mají osobní identifikační číslo (kennitala), které je identifikuje v národním registru. Kompletnost tohoto registru eliminuje potřebu sčítání.

V hlavním městě Reykjavíku a jeho okolí žije více než polovina Islanďanů. Island je nejřidčeji osídlená evropská země. Některé venkovské školy navštěvuje ve všech třídách méně než sto žáků.

Demografická statistika

Data z CIA World Factbook 
Věková struktura
0–14 let:
19,8 % 
15–24 let:
14,6 % 
25-54 let:
40,9 % 
55-64 let:
11,4 % 
65 let a víc:
13,2 % (2013, odhad)

Naděje dožití
celkem:
81,11 let
muži:
78,89 let
ženy:
83,42 let
(2013, odhad)

Náboženství
V roce 2002: luteráni 87,1 %, protestanti 4,1 %, římští katolíci 1,7 % a ostatní 7,1%

Reference

Externí odkazy 
 

Island
Islandská společnost